Korrodi ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Korrodi (1885–1955), Schweizer Journalist, Essayist und Literaturkritiker
 Meinrad Burch-Korrodi (1897–1978), Schweizer Goldschmied und Kunstsammler

Siehe auch: Korodi